Bror Pettersson kan avse:

 Bror Pettersson (skeppsredare)
 Bror Pettersson (botaniker)
 Bror Pettersson (idrottare)
 Bror Pettersson (fotbollsspelare) (1926–2017), fotbollsspelare i Malmö FF